Die Gambrinus Liga 1997/98 war die fünfte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 2. August 1997 bis 3. Juni 1998 mit einer Winterpause vom 2. Dezember 1997 bis 19. Februar 1998 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Titelverteidiger Sparta Prag sicherte sich bereits vier Spieltage vor Saisonende die vierte tschechische Meisterschaft. Lokalrivale Slavia Prag wurde mit zwölf Punkten Rückstand Zweiter und qualifizierte sich, wie der Dritte SK Sigma Olmütz für den UEFA-Pokal 1998/99. Pokalsieger FK Jablonec 97 nahm am letztmals ausgetragenen Europapokal der Pokalsieger teil.

Dynamo Budweis und Atlantic Lázně Bohdaneč stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98